Le tournoi de tennis d'Athènes est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du 10 au .

Cecilia Dahlman remporte le simple dames. En finale, elle bat Katia Piccolini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Garrone et Karin Kschwendt.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Athènes
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Athenes
Sport en Grèce en 1990
Tennis en septembre 1990